A különböző lábméretezés-rendszerek összehasonlító táblázata:

Férfi és női

A mondopoint rendszert szokás még indirekt metrikus rendszernek is nevezni, mivel a megadott méretek milliméterben értendőek, és azon lábfej hosszát jelenti, melyre az adott lábbeli tökéletesen illeszkedik.

Gyermek

A táblázat amerikai gyártók mérettáblázatai alapján készült, így első sorban az amerikai méretről történő átszámításra használható leginkább. Mint látható a táblázatban a méretek nem egyenletesen követik egymást. Egyes méretek közt , míg más méretek közt  hüvelyk a különbség. Ez a szórás egy kerekítés követkeménye, ugyanis két méret közti különbség hivatalosan  hüvelyk, azaz félméret esetén ez  hüvelyk. Ez sehogy sem illesztkedik az  hüvelykes mérethálóhoz. Mivel a szabászatban, cipészetben az  hüvelyknél finomabb léptéknek nincs gyakorlati haszna, így ez a kis mértékű kerekítés nem hoz számottevő hibát a méret rendszerbe. Továbbá a méret ettől még nem lesz pontatlan, mivel a méret rendszer minden mérethez egy-egy méret sávot rendel hozzá, mely tart az eggyel kisebbtől az eggyel nagyobbig, szimmetrikusan elosztva azokat. Így egy méretnek nem egy egzakt méretűnek kell lennie, hanem csak bele kell esnie ebbe a sávba.

ISO/TS 19407

Hivatkozások 
 Children's Shoe Sizes Conversion Chart - Inches to International Sizes Gyermekcipő-méretek átszámítási táblázata. 
 ISO 9407:1991. ISO 9407 szabvány. 
 International shoe size conversion charts 1 Nemzetközi cipőméret átszámítás-2. 
 International shoe size conversion charts 2 Nemzetközi cipőméret átszámítás-2 
 Javascript Shoe Size Calculator Cipőméret-kalkulátor 
 Mondopoint size table (Bata Industrials) Mérettáblázat. 
 Mondopoint conversion chart Átszámítás. 
 Shoes On The Net.com Size Chart Mérettáblázat.

Jegyzetek 

Lábbelik
Láb

es:Calzado#Tallas
fr:Pointures et tailles en habillement#Chaussures